La Copa Mundial masculina de fútbol sala de la FIFA es un torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol sala (o futsal) de varones, organizado por la FIFA, que se realiza cada cuatro años. Su primera edición fue en 1989.

Historia 
El primer Campeonato Mundial de fútbol sala de la FIFA se llevó a cabo en los Países Bajos, país donde este deporte goza de una popularidad asombrosa. Con la organización del torneo, la Asociación Nacional de Fútbol de Países Bajos celebró además su primer centenario de vida. Del torneo participaron dieciséis seleccionados: Seis europeos, tres sudamericanos, dos africanos, dos asiáticos, dos norteamericanos y uno proveniente de Oceanía. Hasta 2021, Brasil fue cinco veces campeón mundial, España dos veces y Portugal y Argentina una.

Clasificación 
Desde la edición de 2012, son 24 los equipos que se clasifican al Mundial. A excepción del país anfitrión, los 23 equipos restantes participan en un proceso clasificatorio dentro de cada una de las confederaciones continentales, las cuales organizan diversos torneos.

 AFC (Asia): Campeonato Asiático de Futsal
 CAF (África): Campeonato Africano de Futsal
 Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): Campeonato de Futsal de Concacaf
 CONMEBOL (Sudamérica): Copa América de Futsal
 OFC (Oceanía): Campeonato de Futsal de la OFC
 UEFA (Europa): Eurocopa de Fútbol Sala

Historial

Palmarés 
La lista a continuación muestra a los 12 equipos que han estado entre los cuatro mejores puestos de alguna edición del torneo.
En cursiva, los años en que el equipo logró dicha posición como local.

Tabla estadística 
Datos actualizados hasta las semifinales de las selecciones que han sido eliminadas de la edición 2021.

<center>Fuente: The Rec. Sports Soccer Statistics Foundation.</center>

Véase también 
 Copa América de fútbol sala
 Eurocopa de Fútbol Sala
 Campeonato de Futsal de Concacaf
 Campeonato Asiático de Futsal
 Campeonato Africano de Futsal
 Campeonato de Futsal de la OFC
 Campeonato Mundial de futsal de la AMF
 Campeonato Mundial Femenino de fútbol sala
 Eliminatorias Sudamericanas de Futsal

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial en FIFA.com